The Postman Always Rings Twice ("O carteiro sempre toca duas vezes", em inglês) pode se referir a:

 The Postman Always Rings Twice (livro), de James M. Cain, publicado em 1934
 The Postman Always Rings Twice (1946), com Lana Turner e John Garfield
 The Postman Always Rings Twice (1981), com Jessica Lange e Jack Nicholson

Desambiguação